

Antropologia 
 Moltiplicatore di Petrie – esperimento mentale proposto da Karen Petrie, che rivela come una minoranza di donne in un gruppo ricevono una quantità sproporzionata di interazioni sessiste, anche se uomini e donne sono ugualmente sessisti

Astronomia 
 Cratere Petrie – cratere lunare di 32,86 km situato nella parte nord-occidentale della faccia nascosta della Luna
 21476 Petrie – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Petrie – sobborgo di Brisbane, Queensland, Australia

Persone 
 Alistair Petrie (1970) – attore inglese
 Anthony Petrie (1983) – cestista australiano
 Charles Petrie (1895-1977) – srotico britannico
 Daniel Petrie (1920-2004) – regista cinematografico e televisivo canadese
 Donald Petrie (1954) – regista, attore, produttore televisivo e produttore cinematografico statunitense
 Douglas Petrie (...) – produttore televisivo, sceneggiatore e regista statunitense
 Flinders Petrie (1853-1942) – egittologo e archeologo britannico
 Geoff Petrie (1948) – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
 George Petrie (1790-1866) – pittore, musicista e archeologo irlandese
 George Petrie (George O. Petrie, 1912-1997) – attore statunitense
 Jon Petrie (1976) –  ex rugbista a 15 scozzese
 Mark Petrie (1979) – compositore neozelandese